Con New City ci si può riferire a:

 New City – capoluogo della Contea di Rockland, New York
 New City –  album dei Blood, Sweat & Tears pubblicato nel 1975

Pagine correlate 
 Lista delle città pianificate